91. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 22–30 września 2018 w miejscowości Innsbruck, w Austrii. Były to trzecie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio 1987 i 2006). Decyzja o wyborze Innsbrucku zapadła 1 lutego 2016 podczas sesji Komitetu Zarządzającego UCI jaka odbyła się po zakończeniu 67. Mistrzostw Świata w Kolarstwie Przełajowym w Heusden-Zolder. Jedynie Holenderka Annemiek van Vleuten w jeździe indywidualnej na czas oraz Duńczyk Mikkel Bjerg w jeździe indywidualnej na czas do lat 23, obronili tytuły mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się junior, Belg Remco Evenepoel zdobywca dwóch złotych medali. 

Polacy tym razem nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 4. miejsca przez Michała Kwiatkowskiego w jeździe indywidualnej na czas i wyścigu drużynowym. Warto dodać, że decyzją UCI postanowiono wyłączyć z programu następnych mistrzostw wyścigi drużynowe grup zawodowych, zastępując je drużynowym wyścigiem mieszanym (3 mężczyzn i 3 kobiety).

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 971 osób (306 kobiet i 665 mężczyzn) z 78 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (56 osób), Holandia (51) i Niemcy (47). Zgodnie z ustaleniami Komitetu Zarządzającego UCI obowiązywał specjalny system kwalifikacji. Liczba przyznanych miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach indywidualnych ze startu wspólnego uzależniona była od jej miejsca w rankingu światowym UCI, ogłoszonym 12 sierpnia 2018. Natomiast w jazdach indywidualnych na czas każda reprezentacja mogła zgłosić maksymalnie dwie osoby oraz dodatkowo mógł wystartować aktualny obrońca tytułu, aktualny mistrz kontynentalny lub aktualny mistrz olimpijski. Również w wyścigach drużynowych ogłoszono zasady kwalifikacji.

Reprezentacja Polski 
Na podstawie ustalonych przez szkoleniowców Polskiego Związku Kolarskiego kryteriów, do wyścigów indywidualnych wyznaczono początkowo skład szerokiej kadry przygotowującej się do startu w mistrzostwach świata, po czym ogłoszono ostateczny skład wraz z ewentualnymi zawodnikami rezerwowymi, natomiast pozostałych zawodników do wyścigów drużynowych zgłosili szefowie grup zawodowych. Ostatecznie do mistrzostw zgłoszono 29 osób, które obsadziły 10 konkurencji (bez jazdy drużynowej i indywidualnej jazdy na czas kobiet).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Klasyfikacja medalowa i punktowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
Zawody sportowe w Innsbrucku
2018 w Austrii
2018 w kolarstwie